Национальный исторический архив Беларуси, НИАБ — белорусский архив, где хранятся документы о политической, социально-экономической и культурной истории белорусского народа за период с конца XIV по начало XX века.

Историческая справка 
Современная история Национального исторического архива Беларуси ведется с 1938 года, когда в соответствии с постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета БССР от 5 июля 1938 г. «О реорганизации архивных органов в связи с образованием областей в БССР» Могилёвский исторический архив был реорганизован в Центральный исторический архив БССР. В свою очередь Могилёвский исторический архив с 1919 года был известен как архивохранилище Могилёвского архивного бюро, а с 1924 по 1927 год — как Окружной архив. До этого документы архива побывали в архивах государственных и судебных учреждений Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, в Виленском архиве древних актов и Витебском архиве древних актовых книг.

Перед началом Великой Отечественной войны в архиве насчитывалось 1560 фондов в объёме более 328 тыс. дел. В годы войны большая часть документов и научно-справочный аппарат к ним погибли, часть документов была вывезена в г. Ригу и на территорию Германии, имущество архива было уничтожено и разграблено. После освобождения г. Могилёва от немецко-фашистских захватчиков 28 июня 1944 г. в архиве осталось всего 44 дела. В ходе работы по реэвакуации документов удалось вернуть лишь 38 054 дела из 700 фондов.

В 1947 году архиву были переданы дореволюционные фонды из государственных архивов Витебской и Гомельской областей. За период 1945—1962 гг. в Центральный исторический архив БССР поступили профильные дела из исторических архивов Ленинграда, Москвы, Вильнюса и других архивов в количестве 382 566 дел.

Согласно постановлению Совета Министров БССР от 11 ноября 1963 г. «О мерах по улучшению архивного дела в БССР» архив был переведён из г. Могилёва в г. Минск в здание по ул. Козлова, 26. В том же году в архив были переданы документы дореволюционных фондов Государственного архива Минской области, а также комплекс древних актов из Центрального государственного исторического архива в г. Гродно.

После обретения Беларусью независимости структура архивной отрасли претерпела изменения. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 224 «Вопросы архивов Республики Беларусь» на базе Центрального государственного исторического архива БССР и бывшего Центрального партийного архива КПБ организован Национальный архив Республики Беларусь. Из его структуры приказом Белкомархива от 12 июня 1995 г. № 15 был выделен комплекс документов конца XIV — начала XX века и создан Национальный исторический архив Беларуси.

В целях улучшения условий размещения документов Национального архивного фонда Республики Беларусь Национальному историческому архиву Беларуси было передано здание в г. Минске по ул. Кропоткина, 55 в которое архив переехал в течение 1996—2000 гг. Более миллиона дел, 19 коллекций микрофильмов, около 40 тыс. экземпляров книг, газет, журналов научно-справочной библиотеки, были перевезены в новое здание архива.

По данным на 2021 год в Национальном историческом архиве Беларуси хранится 1 022 920 дел, 23 коллекции микрофотокопий, объединённых в 3152 фондов, за период с конца XIV по начало XX века. Архив является крупнейшим хранилищем документов по истории Беларуси за этот период. Самый древний документ датирован 1391 годом.   

Источник: http://niab.by/newsite/ru/fondy-arhiva

Национальный исторический архив Беларуси

С 2000 года полное наименование архива — государственное учреждение «Национальный исторический архив Беларуси».

Фонды 
Количество фондов: 3159 фондов, 19 коллекций микрофильмов, 10 коллекций на электронных носителях, 1 020 085 единиц хранения.

Хранятся подлинные пергаментные грамоты XV—XVII вв. (на старобелорусском, старопольском и латинском языках) с сохранившимися печатями и позолотой букв.

Документы 
 Хронология: с XIV до начала XX века, метрические книги — до начала 30-х годов XX века.
 География: территория бывшего Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Белорусской, Витебской, Минской, Могилевской и Полоцкой губерний.

Примечания 

3.https://niab.by/newsite/by/ab-arhive - Об архиве

4.http://order.niab.by/index.php/ - ONLINE-ЗАПРОС НА БИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ссылки 
 . (НОВЫЙ САЙТ!!!) 
 Архивы Беларуси
 http://archives.gov.by/ 

Архивы Белоруссии